Un biotope, du grec  (« vie » et  (« lieu »), est un lieu de vie.

Sciences et techniques 
 En écologie, un biotope est un lieu de vie défini par des caractéristiques physiques et chimiques déterminées et relativement uniformes. Ce milieu héberge un ensemble de formes de vie en interaction, la biocénose.
 La base de données Corine Biotope est une typologie des habitats naturels et semi-naturels présents sur le sol européen.
 Biotope est un bureau d'études en environnement français.

Presse et littérature 
 Biotope éditions, une maison d'édition française spécialisée dans les ouvrages naturalistes.

 Biotope, une série de bande dessinée française ;
 Biotope city, un journal en ligne.